Arndts ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Arndts (1907–1996), deutsche Schauspielerin
 Anton Wilhelm Stephan Arndts (1765–1830), deutscher Professor für Mineralogie in Bonn
 Bertha Arndts (1809–1859), deutsche Schriftstellerin 
 Carl Ludwig Arndts von Arnesberg (1803–1878), deutsch-österreichischer Jurist, Politiker, Hochschullehrer
 Engelbert Arndts (1750–1819), kaiserlicher Postmeister und hoher Beamter des Herzogtums Westfalen
 Franz Arndts (1864–), Senatspräsident beim Reichsgericht
 Friedrich Arndts (1753–1812), deutscher Jurist in kurkölner und hessen-darmstädtischen Diensten
 Hermann Christian Arndts (1831–1888), preußischer Beamter und Politiker
 Johann Wilhelm Arndts (1710–1771), Kurkölner Beamter
 Maria Arndts (1823–1882), deutsche Schriftstellerin, Komponistin und Malerin
 Otto Arndts (1879–1963), deutscher Maler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Arndts (Pennsylvania), im Northampton County

Siehe auch:
 Arnz